One Man Army (engl. für Ein-Mann-Armee) bezeichnet:

 One Man Army, ein Motiv des Actionfilms
 One Man Army (Fernsehserie), Reality-TV-Serie des Discovery Channel
 One Man Army (Punkband), US-amerikanische Punkband
 One Man Army (Album), Musikalbum der schottischen Folk-Rock-Band Kassidy
 One Man Army (Ensiferum-Album), Musikalbum der finnischen Viking-Metal-Band Ensiferum

Siehe auch:
 One Man Army and the Undead Quartet, schwedische Metalband